Калевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калевич, Боян (род. 1986) — черногорский футболист, нападающий.
 Калевич, Деян — сербский программист, инженер и математик, один из ведущих разработчиков оборудования для снятия SIM-кодов.